Volman ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Volman (1883–1943), tschechischer Unternehmer
 Mark Volman (* 1947), US-amerikanischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Folman
 Follmann
 Volmann
 Vollmann
 Wolman